Дивізіон 2: 1973 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1973 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Брюнес» ІФ (Євле) і Гальмстад БК, які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 26 || 17 || 4 || 5 || 46 || 24 || 22 || 38
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 26 || 16 || 5 || 5 || 63 || 25 || 38 || 37
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Сундсвалль|| 25* || 13 || 7 || 5 || 41 || 29 || 12 || 33
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 26 || 11 || 9 || 6 || 44 || 35 || 9 || 31
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Ничепінг БІС|| 26 || 11 || 8 || 7 || 42 || 34 || 8 || 30
|-
| 6 ||style="text-align:left"|КБ Карлскуга|| 26 || 11 || 7 || 8 || 61 || 49 || 12 || 29
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 26 || 12 || 5 || 9 || 40 || 38 || 2 || 29
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 26 || 12 || 4 || 10 || 62 || 43 || 19 || 28
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Ельвше АІК|| 26 || 10 || 5 || 11 || 36 || 33 || 3 || 25
|-
| 10 ||style="text-align:left"|«Упе» ІФ (Естерсунд)|| 26 || 9 || 5 || 12 || 39 || 47 || -8 || 23
|-
| 11 ||style="text-align:left"|ІФ «Броммапойкарна» (Стокгольм)|| 26 || 8 || 7 || 11 || 39 || 52 || -13 || 23
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 26 || 6 || 2 || 18 || 30 || 59 || -29 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 25* || 3 || 6 || 16 || 34 || 59 || -25 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 26 || 5 || 0 || 21 || 23 || 73 || -50 || 10
|}

* Матч між ІФК Лулео та ІФК Сундсвалль не зіграно через погані погодні умови.

Південна група 

|-style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 26 || 14 || 10 || 2 || 46 || 28 || 18 || 38
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 26 || 12 || 9 || 5 || 53 || 36 || 17 || 33
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 26 || 13 || 6 || 7 || 52 || 28 || 24 || 32
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Гетеборг|| 26 || 13 || 5 || 8 || 40 || 32 || 8 || 31
|-
| 5||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 26 || 13 || 4 || 9 || 44 || 35 || 9 || 30
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 26 || 8 || 10 || 8 || 38 || 35 || 3 || 26
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Гальмія» ІС (Гальмстад)|| 26 || 9 || 8 || 9 || 33 || 37 || -4 || 26
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 26 || 7 || 11 || 8 || 32 || 35 || -3 || 25
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 26 || 8 || 7 || 11 || 38 || 43 || -5 || 23
|-
| 10 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 26 || 5 || 13 || 8 || 18 || 23 || -5 || 23
|-
| 11 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 26 || 7 || 9 || 10 || 30 || 38 || -8 || 23
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 26 || 7 || 6 || 13 || 29 || 49 || -20 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 13 ||style="text-align:left"|Блумстермола ІК|| 26 || 5 || 9 || 12 || 34 || 44 || -10 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 14 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 26 || 6 || 3 || 17 || 37 || 61 || -24 || 15
|}

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1973 у шведському спорті